Алфандега-да-Фе () — португальська власна назва.

Топоніми

Алфандега-да-Фе — муніципалітет.
 Алфандега-да-Фе (парафія)